Чемпіонат Вірменії з футболу 2006 — 15-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Вірменії. Титул чемпіона вшосте поспіль здобув Пюнік.

Клуби

Турнірна таблиця 

 

  

 

Примітки:
1. Клуб Бананц взяв участь у Кубку УЄФА 2007—2008 як володар Кубку Вірменії 2007.

Позначення:

Результати

Плей-оф

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 листопада 2006

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Вірменії на soccerway 
 Чемпіонат Вірменії на rsssf 

2006
Вірменія